Josef Hromádka ist der Name folgender Personen:

* Josef Hromádka (Theologe, 1889) (Josef Lukl Hromádka; 1889–1969), tschechoslowakischer evangelischer Theologe
 Josef Hromádka (Theologe, 1936) (* 1936), tschechoslowakischer evangelischer Geistlicher und Politiker